Warburton se poate referi la:

Locuri
 Warburton, Greater Manchester, Anglia
 Bent Farmhouse, Warburton
 Church House, Warburton
 Heatley & Warburton railway station
 St Werburgh's Church, Warburton
 Warburton School
 Warburton's Wood Nature Reserve, Kingsley, Cheshire, Anglia
 Warburton, Mpumalanga, Africa de Sud
 Warburton River, Australia
 East Warburton Basin
 Warburton, Victoria, Australia
 Lilydale to Warburton Rail Trail
 Warburton East, Victoria
 Warburton Highway
 Warburton Hospital
 Warburton railway line
 Warburton railway station
 Warburton, Western Australia
 Warburton Airport
 Mount Warburton Pike, British Columbia, Canada
 Fort Warburton, Washington D.C.
 Warburton, Punjab, Pakistan
 Warburton Peak, Georgia
 Warburton Ledge, Antarctica

Persoane

 Warburton (nume)
 Persoane cu prenumele Warburton:
 Denis Warburton Begbie (1914–2009), cricketer sud-african
 Ernest K. Warburton (1926—1994), fizician nuclear american
 Ernest K. Warburton (US Air Force), pilot și general american
 James Warburton Begbie (1826–1876), fizician scoțian
 Sir Howard Warburton Elphinstone, 3rd Baronet (1830 or 1831–1917)
 Warburton Gamble (1882–1945), actor englez
 Leonard Warburton Matters (1881–1951), jurnalist australian și politician britanic
 Sir Charles Warburton Meredith (1896–1977), Rhodesian Air Vice-Marshal
 Adolphus Warburton Moore (1841–1887)
 Philip Warburton Oland (1910–1996), businessman canadian
 John Warburton Paul (1916–2004), oficial britanic
 Warburton Pike (1861–1915), explorator englez
 John Warburton Sagar (1878–1941), jucător de rugby și diplomat englez

Altele
 Melissa Warburton, personaj din serialul TV Friends
 Warburton Lectures, serie de lecturi teologice ținute în Lincoln’s Inn, London
 Warburtons
 Warburtons Milk Roll-A-Coaster, Blackpool, England
 Will Warburton, roman de George Gissing
 Warburton House, hotel istoric din Philadelphia, Pennsylvania, SUA